Pertz ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Dorothea Pertz (1859–1939), britische Botanikerin

 Wilhelm Pertz (Wilhelm Perz; 1883–1965), deutscher Widerstandskämpfer, Kölner Stadtrat (SPD), siehe Liste der Stolpersteine im Kölner Stadtteil Höhenberg

Siehe auch 
 Perz

Familienname
Deutscher Personenname